Le tournoi de tennis de Porto est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Angeles Montolio remporte le simple dames. En finale, elle bat Magüi Serna, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Irina Selyutina.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Porto
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Porto
Sport au Portugal en 2002
Tennis en avril 2002